Ел Торео има више значења:

 Ел Торео (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торео, Лас Парас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику